

Річка
 Бережанка — річка в Україні
Села:
 Бережанка — Вінницька область, Тростянецький район (до 2020 року — ліквідований Гайсинський район)
 Бережанка — Волинська область, Луцький район (до 2020 року — ліквідований Горохівський район)
 Бережанка — Тернопільська область, Кременецький район (до 2020 року — ліквідований Лановецький район)
 Бережанка — Тернопільська область, Чортківський район (до 2020 року — ліквідований Борщівський район)
 Бережанка — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — ліквідований Верхньорогачицький район)
 Бережанка — Хмельницька область, Хмельницький район
 Бережанка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район (до 2020 року — ліквідований Чемеровецький район)

Бережанка — село гміни Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства Польщі.

Див. також 
 Бережинка